Chagres puede referirse a:
 El asentamiento colonial de Chagres, localizado en Panamá.
 El río Chagres, río que desemboca en dicha localidad.
 El distrito de Chagres, subdivisión de la provincia de Colón, en Panamá.
 Nuevo Chagres, capital del distrito de Chagres.
 Parque Nacional Chagres, parque nacional localizado en dicho lugar.
 Enfermedad de Chagres, una virosis causada por un arbovirus y transmitida por un jején del género Phlebotomus.